

Geografia 
 Gréixer (Guardiola de Berguedà) entitat de població de Guardiola de Berguedà.
 Gréixer entitat de població de Ger.

Cultura popular 
 Greixer, espantacriatures també conegut com a Saginer.